Глинка-Янчевский, Станислав Казимирович (1844—1921) — инженер-капитан Русской императорской армии, писатель, публицист, редактор право-монархической газеты «Земщина» и общественный деятель.
 Глинка-Янчевский, Эдуард Франц (1846—1918) — ботаник.